Příjmení Lindauer nese více různých osobností:

 Gottfried Lindauer (1839–1926) – novozélandský umělec českého původu
 Jaroslav Lindauer (1904–1967) – český a československý politik
 Josef Ondřej Lindauer (1784–1850) – český kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a třetí českobudějovický biskup
 Petr Lindauer (1940-2019) - český hokejista

podobné
 Vojtěch Lindaur (1957–2018) - český hudební publicista, moderátor, učitel a překladatel